Шеген би (середина XVI века - начале XVII века) - бий от Младшего жуза при Тауке хане до Айтеке бия.

Биография 
Настоящее имя Шербуга, является выходцем из рода Жагалбайлы племени жетыру. Жил  XVI веке - начале XVII века, прожив около 80- 90 лет.

Как известно, в период 1680-1688 гг. когда Тауке хан находился на престоле, Шеген би был одним из избранников народа от Младшего жуза, входивших в Совет биев. В него входили по одному человеку от Старшего жуза, Среднего жуза, Младшего жуза. Шеген би учился в Бухаре, Самарканде, являвшимися центрами науки и культуры того времени. Он с честью находил решения различных вопросов, в частности, определение границ пастбищ, зимовий и мест водопоя скота, а также территорий, отведенные каждому роду, племени. 

По одной из версий во 2-й половине XVII века, наряду с Тауке-ханом, объединил 7 самостоятельных родов в род Жетыру, расположившихся в  Западно-Казахстанской, Оренбургской, Актюбинской, Костанайской, Челябинской областях. Первоначально был похоронен в Туркестане, но место погребения до сих пор не найдено.

Является предком прямым предком Нагашпаю Шайкенову и предком со стороны матери Ибраю Алтынсарину.

Примечания 

Казахские бии
Жагалбайлы
Младший жуз